Dipartimento dell'Atlantico, dipartimento del Benin
Dipartimento dell'Atlantico, dipartimento della Colombia